

Населені пункти та їхні частини

 Боґданка — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Боґданка — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Боґданка — частина села Пнево-Черухи в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Боґданка — осада в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Боґданка — лісова осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки